Place (Reddit), een sociaal experiment van socialenetwerk-site Reddit, waarbij gebruikers gezamenlijk een canvas kunnen inkleuren.
Placé, gemeente in Frankrijk
Plače, plaats in Slovenië